Selloum est un nom propre arabe qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Selloum, village algérien de la Wilaya de Bouira en Kabylie.

Patronyme 

 Meryem Selloum (1983-), lutteuse française.

Patronyme arabe